Crédito ou créditos podem ser:

 Crédito, confiança que se tem de que se vai pagar um empréstimo
 Crédito, o lado esquerdo de uma conta contábil
 Crédito, unidade de medida do tempo de aula cumprido por um estudante
 Créditos, lista de participantes de um filme ou programa de televisão

Economia